De Bundesliga 2004/05 was het 42e seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 96e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München werd voor de achttiende keer kampioen van de Bundesliga.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
De Nürnbergse spits Marek Mintál is de tweede speler die in twee opeenvolgende seizoenen topschutter van de 2. en daarna 1. Bundesliga werd. In tegenstelling tot Rudi Völler lukte hem dit met dezelfde club.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2004/05 uitkwamen in de Bundesliga.

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach Felix Magath de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de negentiende keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2004/05
 2. Bundesliga 2004/05

Externe links 
 Officiële site van de DFB
 Kicker.de
 Officiële site van de Bundesliga

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2004/05